Christine Mital (1946-2006) une journaliste française,
 Gérard Mital (1944-2010) un cadre d'entreprise et producteur de cinéma français.

Voir aussi